Фартух — передня частина поясного жіночого одягу
 Фартух — діалектна назва спідниці з ситцю або пофарбованого полотна
 Фартух — назва різного виду запон біля механізмів
 Фартух — вузол металорізального верстата.
 Фартух — запона під вікном (чи по окружності рами), для запобігання протіканню води
 Фартух колісної арки — те саме, що й бризковик, запона позаду коліс автомобілів
 «Гуттентотський фартух» — збільшення малих статевих губ

Примітки